Il doppio del torneo di tennis Monterrey Grand Prix 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Dowlen e Nduka Odizor che hanno battuto in finale Andy Andrews e John Sadri 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Andy Andrews /  John Sadri (finale)
 Charles Buzz Strode /  Morris Skip Strode (quarti di finale)

 David Carter /  Steve Meister (semifinali)
 David Dowlen /  Nduka Odizor (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Grand Prix 1983